-{Hexapoda}- је назив за подтип зглавкара, који уједно представља и најбројнију савремену групу животиња. Назив на грчком значи „шест ногу", што је једна од морфолошких карактеристика ове групе. У  групу -{Hexapoda}- спадају инсекти, као и мање групе (редови) који су раније сматране инсектима (Collembola, Protura и Diplura).

Систематика

Надфамилије 
 -{Acanthopteroctetoidea }-
 -{Acridoidea MacLeay, 1819}-
 -{Actaletoidea }-
 -{Adelgoidea }-
 -{Aleyrodoidea }-
 -{Alucitoidea }-
 -{Amphientomoidea }-
 -{Aphidoidea }-
 -{Apoidea }-
 -{Aradoidea }-
 -{Asiopsocoidea }-
 -{Bethylonymoidea }-
 -{Blaberoidea }-
 -{Blattoidea }-
 -{Bombycoidea }-
 -{Bostrichoidea Latreille, 1802}-
 -{Buprestoidea Leach, 1815}-
 -{Byrrhoidea Latreille, 1804}-
 -{Caeciliusoidea }-
 -{Caenoidea }-
 -{Campodeoidea Lubbock, 1873}-
 -{Cephoidea }-
 -{Ceraphronoidea }-
 -{Cercopoidea Leach, 1815}-
 -{Chalcidoidea }-
 -{Choreutoidea }-
 -{Chrysidoidea }-
 -{Chrysomeloidea Latreille, 1802}-
 -{Cicadoidea }-
 -{Cimicoidea }-
 -{Cleroidea Latreille, 1802}-
 -{Coccinelloidea Latreille, 1807}-
 -{Coccoidea Handlirsch, 1903}-
 -{Copromorphoidea }-
 -{Coreoidea Leach, 1815}-
 -{Corixoidea Leach, 1815}-
 -{Corydioidea }-
 -{Cossoidea }-
 -{Cucujoidea Latreille, 1802}-
 -{Curculionoidea Latreille, 1802}-
 -{Cynipoidea Latreille, 1802}-
 -{Dascilloidea Guérin-Méneville, 1843}-
 -{Derodontoidea LeConte, 1861}-
 -{Dicyrtomoidea }-
 -{Dipsocoroidea }-
 -{Drepanoidea }-
 -{Elateroidea Leach, 1815}-
 -{Electrentomoidea }-
 -{Enicocephaloidea }-
 -{Entomobryoidea }-
 -{Epermenioidea }-
 -{Ephemerelloidea }-
 -{Ephemeroidea }-
 -{Eriocranioidea }-
 -{Eumastacoidea }-
 -{Euthyplocioidea }-
 -{Evanioidea }-
 -{Forficuloidea Stephens, 1829}-
 -{Fulgoroidea }-
 -{Galacticoidea }-
 -{Gelechioidea }-
 -{Geometroidea }-
 -{Gerroidea Leach, 1815}-
 -{Glossosomatoidea Wallengren, 1891}-
 -{Gracillarioidea }-
 -{Grylloidea }-
 -{Gryllotalpoidea }-
 -{Gulgastruroidea }-
 -{Hagloidea }-
 -{Hebroidea Amyot and Serville, 1843}-
 -{Hepialoidea }-
 -{Heptagenioidea }-
 -{Hesperioidea Latreille, 1809}-
 -{Histeroidea Gyllenhal, 1808}-
 -{Hyblaeoidea }-
 -{Hydrometroidea Billberg, 1820}-
 -{Hydrophiloidea Latreille, 1802}-
 -{Hydropsychoidea Curtis, 1835}-
 -{Hydroptiloidea Stephens, 1836}-
 -{Hypogastruroidea }-
 -{Ichneumonoidea }-
 -{Idiostoloidea }-
 -{Incurvarioidea }-
 -{Isotogastruroidea }-
 -{Isotomoidea }-
 -{Japygoidea Lubbock, 1873}-
 -{Joppeicoidea Reuter, 1910}-
 -{Katiannoidea }-
 -{Lasiocampoidea }-
 -{Leptoceroidea Leach in Brewster, 1815}-
 -{Leptopodoidea Brullé, 1836}-
 -{Limnephiloidea Kolenati, 1848}-
 -{Lygaeoidea }-
 -{Lymexyloidea Fleming, 1821}-
 -{Megalyroidea }-
 -{Membracoidea }-
 -{Mesovelioidea Douglas and Scott, 1867}-
 -{Microphysoidea }-
 -{Micropterigoidea }-
 -{Mimallonoidea }-
 -{Miroidea }-
 -{Mogoplistoidea }-
 -{Mymarommatoidea }-
 -{Myrmeleontoidea Latreille, 1802}-
 -{Naucoroidea Leach, 1815}-
 -{Neanuroidea }-
 -{Nepoidea Latreille, 1802}-
 -{Nepticuloidea }-
 -{Noctuoidea Latreille, 1809}-
 -{Notonectoidea Latreille, 1802}-
 -{Ochteroidea Kirkaldy, 1906}-
 -{Onychiuroidea }-
 -{Orussoidea }-
 -{Pamphilioidea Cameron, 1890}-
 -{Papilionoidea Latreille, 1802}-
 -{Pentatomoidea }-
 -{Philopotamoidea Stephens, 1829}-
 -{Phryganeoidea Leach, 1815}-
 -{Platygastroidea }-
 -{Pneumoroidea }-
 -{Poduroidea }-
 -{Potamanthoidea }-
 -{Proctotrupoidea }-
 -{Projapygoidea Cook, 1896}-
 -{Psylloidea }-
 -{Pterophoroidea }-
 -{Pygidicranoidea Popham, 1965}-
 -{Pyraloidea }-
 -{Pyrgomorphoidea }-
 -{Pyrrhocoroidea }-
 -{Reduvoidea }-
 -{Rhyacophiloidea Stephens, 1836}-
 -{Saldoidea Amyot and Serville, 1843}-
 -{Scarabaeoidea Latreille, 1802}-
 -{Schreckensteinioidea }-
 -{Scirtoidea Fleming, 1821}-
 -{Sericostomatoidea Stephens, 1836}-
 -{Serphitoidea }-
 -{Sesioidea }-
 -{Siricoidea }-
 -{Sminthurididoidea }-
 -{Sminthuroidea }-
 -{Staphylinoidea Latreille, 1802}-
 -{Stenopelmatoidea }-
 -{Stephanoidea }-
 -{Sturmioidea }-
 -{Tanaoceroidea }-
 -{Tasimioidea Riek, 1968}-
 -{Tenebrionoidea Latreille, 1802}-
 -{Tenthredinoidea }-
 -{Tetrigoidea }-
 -{Tettigonioidea }-
 -{Thyridoidea }-
 -{Tineoidea }-
 -{Tischerioidea }-
 -{Tomoceroidea }-
 -{Tortricoidea }-
 -{Tridactyloidea }-
 -{Trigonaloidea }-
 -{Trigonopterygoidea }-
 -{Urodoidea }-
 -{Velocipedoidea }-
 -{Vespoidea }-
 -{Xiphydrioidea }-
 -{Xyeloidea }-
 -{Yponomeutoidea }-
 -{Zygaenoidea  }-

Фамилије 
 -{Acanaloniidae Amyot and Serville, 1843}-
 -{Acanthametropodidae }-
 -{Acanthocnemidae Crowson, 1964}-
 -{Acanthopteroctetidae }-
 -{Acanthosomatidae Signoret, 1864}-
 -{Acerentomidae Silvestri, 1907}-
 -{Achilidae Stål, 1866}-
 -{Achilixiidae Muir, 1923}-
 -{Aclerdidae }-
 -{Acrididae MacLeay, 1819}-
 -{Acrolepiidae }-
 -{Acrolophidae }-
 -{Actaletidae }-
 -{Adelgidae }-
 -{Adelidae }-
 -{Aderidae Winkler, 1927}-
 -{Adiheterothripidae Shumsher, 1946}-
 -{Aeolothripidae Uzel, 1895}-
 -{Aepophilidae Lethierry and Severin, 1896}-
 -{Aeshnidae }-
 -{Agaonidae }-
 -{Agapythidae Sen Gupta and Crowson, 1969}-
 -{Agyrtidae C. G. Thomson, 1859}-
 -{Akalyptoischiidae Lord, Hartley, Lawrence, McHugh, Whiting and Miller, 2010}-
 -{Alexiidae Imhoff, 1856}-
 -{Aleyrodidae Westwood, 1840}-
 -{Alucitidae }-
 -{Alydidae Amyot and Serville, 1843}-
 -{Ameletidae }-
 -{Ametropodidae }-
 -{Amphientomidae }-
 -{Amphipsocidae }-
 -{Amphipterygidae }-
 -{Amphisbatidae }-
 -{Amphizoidae LeConte, 1853}-
 -{Ampulicidae Shuckard, 1840}-
 -{Anajapygidae Paclt, 1957}-
 -{Anamorphidae Strohecker, 1953}-
 -{Anaxyelidae }-
 -{Andrenidae }-
 -{Angarosphecidae }-
 -{Anisembiidae }-
 -{Anobiidae Fleming, 1821}-
 -{Anomalopsychidae Flint, 1981}-
 -{Anostostomatidae }-
 -{Antelientomidae Yin, 1983}-
 -{Anthicidae Latreille, 1819}-
 -{Anthocoridae Fieber, 1837}-
 -{Anthribidae Billberg, 1820}-
 -{Antipodoeciidae Ross, 1967}-
 -{Apataniidae Wallengren, 1886}-
 -{Aphelinidae }-
 -{Aphelocheiridae Fieber, 1851}-
 -{Aphididae }-
 -{Aphrophoridae Amyot and Serville, 1843}-
 -{Apidae }-
 -{Apionidae Schönherr, 1823}-
 -{Apteropanorpidae }-
 -{Aradidae Spinola, 1837}-
 -{Archaeocynipidae }-
 -{Archeocrypticidae Kaszab, 1964}-
 -{Archipsocidae }-
 -{Argidae }-
 -{Arrhopalitidae }-
 -{Artematopodidae Lacordaire, 1857}-
 -{Artheneidae Stål, 1872}-
 -{Arthropleidae }-
 -{Ascalaphidae Rambur, 1842}-
 -{Asiopsocidae }-
 -{Aspidytidae Ribera, Beutel, Balke and Vogler, 2002}-
 -{Asterolecaniidae Berlese, 1898}-
 -{Atriplectididae Neboiss, 1977}-
 -{Attalomimidae Majer, 1995}-
 -{Attelabidae Billberg, 1820}-
 -{Aulacidae }-
 -{Austrocynipidae }-
 -{Austroniidae }-
 -{Austropetaliidae }-
 -{Austrophasmatidae Klass, Picker, Damgaard, van Noort and Tojo, 2003}-
 -{Autostichidae }-
 -{Baetidae }-
 -{Baetiscidae }-
 -{Bahiaxenidae Bravo, Pohl, Silva-Neto and Beutel, 2009}-
 -{Barbarochthonidae Scott in Scholtz & Holm, 1985}-
 -{Batrachedridae }-
 -{Bedelliidae }-
 -{Behningiidae }-
 -{Belidae Schönherr, 1826}-
 -{Belohinidae Paulian, 1959}-
 -{Belostomatidae Leach, 1815}-
 -{Beraeidae Wallengren, 1891}-
 -{Berothidae Handlirsch, 1906}-
 -{Berytidae Fieber, 1851}-
 -{Bethylidae }-
 -{Bethylonymidae }-
 -{Biphyllidae LeConte, 1861}-
 -{Bittacidae }-
 -{Blaberidae }-
 -{Blasticotomidae }-
 -{Blattellidae }-
 -{Blattidae }-
 -{Blissidae Stål, 1862}-
 -{Boganiidae Sen Gupta and Crowson, 1966}-
 -{Bohartillidae Kinzelbach, 1969}-
 -{Bombycidae }-
 -{Boopiidae }-
 -{Boreidae }-
 -{Boridae C. G. Thomson, 1859}-
 -{Bostrichidae Latreille, 1802}-
 -{Bothrideridae Erichson, 1845}-
 -{Bourletiellidae }-
 -{Brachycentridae Ulmer, 1903}-
 -{Brachypsectridae LeConte and Horn, 1883}-
 -{Brachystomellidae }-
 -{Braconidae Nees, 1811}-
 -{Bradynobaenidae }-
 -{Brentidae Billberg, 1820}-
 -{Bryopsocidae }-
 -{Bucculatricidae }-
 -{Buprestidae Leach, 1815}-
 -{Byrrhidae Latreille, 1804}-
 -{Byturidae Jacquelin du Val, 1858}-
 -{Caeciliusidae }-
 -{Caenidae }-
 -{Calamoceratidae Ulmer, 1905}-
 -{Caliscelidae Amyot and Serville, 1843}-
 -{Callirhipidae Emden, 1924}-
 -{Calocidae Ross, 1967}-
 -{Calopsocidae }-
 -{Calopterygidae }-
 -{Campodeidae Lubbock, 1873}-
 -{Cantharidae Imhoff, 1856}-
 -{Capniidae Banks, 1900}-
 -{Carabidae Latreille, 1802}-
 -{Carcinophoridae Hincks, 1954}-
 -{Caridae Thompson, 1992}-
 -{Carposinidae }-
 -{Cavognathidae Sen Gupta and Crowson, 1966}-
 -{Cecidomyiidae }-
 -{Cephidae }-
 -{Cerambycidae Latreille, 1802}-
 -{Ceraphronidae }-
 -{Ceratocombidae Fieber, 1861}-
 -{Cercopidae Leach, 1815}-
 -{Cerophytidae Latreille, 1834}-
 -{Cerylonidae Billberg, 1820}-
 -{Chaetosomatidae Crowson, 1952}-
 -{Chalcididae }-
 -{Chalcodryidae Watt, 1974}-
 -{Charilaidae }-
 -{Chathamiidae Tillyard, 1925}-
 -{Chelisochidae Burr, 1907}-
 -{Chelonariidae Blanchard, 1845}-
 -{Chimabachidae }-
 -{Chloroperlidae }-
 -{Choreutidae }-
 -{Choristidae Esben-Petersen, 1915}-
 -{Chorotypidae }-
 -{Chrysididae }-
 -{Chrysomelidae Latreille, 1802}-
 -{Chrysopidae Schneider, 1851}-
 -{Cicadellidae }-
 -{Cicadidae Latreille, 1802}-
 -{Ciidae Leach in Samouelle, 1819}-
 -{Cimbicidae }-
 -{Cimicidae Latreille, 1802}-
 -{Cixiidae Spinola, 1839}-
 -{Cladiopsocidae }-
 -{Clambidae Fischer, 1821}-
 -{Clastopteridae Dohrn, 1859}-
 -{Cleridae Latreille, 1802}-
 -{Cneoglossidae Champion, 1897}-
 -{Coccidae Stephens, 1829}-
 -{Coccinellidae Latreille, 1807}-
 -{Coenagrionidae }-
 -{Coenaletidae }-
 -{Coleophoridae }-
 -{Colletidae }-
 -{Collophoridae }-
 -{Colobathristidae }-
 -{Compsocidae }-
 -{Conchaspididae }-
 -{Coniopterygidae Burmeister, 1839}-
 -{Conoesucidae Ross, 1967}-
 -{Cooloolidae }-
 -{Copromorphidae }-
 -{Cordulegastridae }-
 -{Corduliidae }-
 -{Coreidae Leach, 1815}-
 -{Corioxenidae Kinzelbach, 1970}-
 -{Corixidae Leach, 1815}-
 -{Corydalidae }-
 -{Corylophidae LeConte, 1852}-
 -{Cosmopterigidae }-
 -{Cossidae }-
 -{Crabronidae Latreille, 1802}-
 -{Crambidae }-
 -{Cretostylopidae Kathirithamby and Engel, 2014}-
 -{Crowsoniellidae Iablokoff-Khnzorian, 1983}-
 -{Cryptocercidae }-
 -{Cryptolaryngidae Schalkwyk, 1966}-
 -{Cryptophagidae Kirby, 1826}-
 -{Cryptorhamphidae }-
 -{Cucujidae Latreille, 1802}-
 -{Cupedidae Laporte, 1836}-
 -{Curaliidae Schuh, Weirauch and Henry in Schuh et al., 2008}-
 -{Curculionidae Latreille, 1802}-
 -{Cybocephalidae Jacquelin du Val, 1858}-
 -{Cyclaxyridae Gimmel, Leschen and Slipinski, 2009}-
 -{Cydnidae Billberg, 1820}-
 -{Cylindrachetidae }-
 -{Cymidae Baerensprung, 1860}-
 -{Cynipidae }-
 -{Cyphoderidae }-
 -{Dactylopiidae }-
 -{Dalceridae }-
 -{Dascillidae Guérin-Méneville, 1843}-
 -{Dasydemellidae }-
 -{Decliniidae Nikitsky, Lawrence, Kirejtshuk and Gratshev, 1994}-
 -{Delphacidae Leach, 1815}-
 -{Deoclonidae }-
 -{Derbidae Spinola, 1839}-
 -{Dericorythidae }-
 -{Dermestidae Latreille, 1804}-
 -{Derodontidae LeConte, 1861}-
 -{Diapheromeridae }-
 -{Diapriidae }-
 -{Diaspididae Maskell, 1878}-
 -{Dicteriadidae }-
 -{Dictyopharidae Spinola, 1839}-
 -{Dicyrtomidae }-
 -{Dilaridae Newman, 1853}-
 -{Dinidoridae Stål, 1867}-
 -{Dinjapygidae Womersley, 1939}-
 -{Diphyllostomatidae Holloway, 1972}-
 -{Diprionidae }-
 -{Dipseudopsidae Ulmer, 1904}-
 -{Dipsocoridae Dohrn, 1859}-
 -{Discolomatidae Horn, 1878}-
 -{Doidae Donahue and Brown, 1987}-
 -{Dolabellopsocidae }-
 -{Douglasiidae }-
 -{Drepanidae Boisduval, 1828}-
 -{Drilidae Blanchard, 1845}-
 -{Dryinidae }-
 -{Dryopidae Billberg, 1820}-
 -{Dytiscidae Leach, 1815}-
 -{Ebboidae Perrichot et al., 2006}-
 -{Eccoptarthridae Arnoldi, 1977}-
 -{Echinophthiriidae Enderlein, 1904}-
 -{Ecnomidae Ulmer, 1903}-
 -{Ectopsocidae }-
 -{Elachistidae }-
 -{Elateridae Leach, 1815}-
 -{Electrentomidae }-
 -{Elenchidae Perkins, 1905}-
 -{Elipsocidae }-
 -{Elmidae Curtis, 1830}-
 -{Embolemidae }-
 -{Encyrtidae }-
 -{Enderleinellidae Ewing, 1929}-
 -{Endomychidae Leach, 1815}-
 -{Eneopteridae }-
 -{Enicocephalidae Stål, 1860}-
 -{Entomobryidae }-
 -{Eobelidae Arnoldi, 1977}-
 -{Eoichneumonidae }-
 -{Eomeropidae }-
 -{Eosentomidae Berlese, 1909}-
 -{Epermeniidae }-
 -{Ephemerellidae }-
 -{Ephemeridae }-
 -{Epicopeiidae }-
 -{Epimetopidae Zaitzev, 1908}-
 -{Epipsocidae }-
 -{Epipygidae Hamilton, 2001}-
 -{Epipyropidae }-
 -{Episactidae }-
 -{Erebidae Leach, 1815}-
 -{Eriococcidae }-
 -{Eriocraniidae }-
 -{Eriosomatidae }-
 -{Erirhinidae Schönherr, 1825}-
 -{Erotylidae Latreille, 1802}-
 -{Eucharitidae }-
 -{Eucinetidae Lacordaire, 1857}-
 -{Eucnemidae Eschscholtz, 1829}-
 -{Eulichadidae Crowson, 1973}-
 -{Eulophidae }-
 -{Eumastacidae Burr, 1898}-
 -{Eupelmidae }-
 -{Eupsilobiidae Casey, 1895}-
 -{Eurybrachidae Stål, 1862}-
 -{Eurytomidae }-
 -{Euschmidtiidae }-
 -{Euteliidae Grote, 1882}-
 -{Euthyplociidae }-
 -{Euxestidae Grouvelle, 1908}-
 -{Evaniidae }-
 -{Falsiformicidae }-
 -{Fauriellidae Priesner, 1949}-
 -{Figitidae }-
 -{Flatidae Spinola, 1839}-
 -{Forficulidae Stephens, 1829}-
 -{Formicidae }-
 -{Fujientomidae Tuxen and Yin, 1982}-
 -{Fulgoridae }-
 -{Galacticidae }-
 -{Gasteruptiidae }-
 -{Gelastocoridae Kirkaldy, 1897}-
 -{Gelechiidae }-
 -{Gengidae Fennah, 1949}-
 -{Geocoridae Baerensprung, 1860}-
 -{Geometridae }-
 -{Georyssidae Laporte, 1840}-
 -{Geotrupidae Latreille, 1802}-
 -{Gerridae Leach, 1815}-
 -{Glaphyridae MacLeay, 1819}-
 -{Glaresidae Kolbe, 1905}-
 -{Glossosomatidae Wallengren, 1891}-
 -{Glyphidoceridae }-
 -{Glyphipterigidae }-
 -{Goeridae Ulmer, 1903}-
 -{Gomphidae }-
 -{Gracillariidae }-
 -{Gryllacrididae Blanchard, 1845}-
 -{Gryllidae }-
 -{Grylloblattidae E. M. Walker, 1914}-
 -{Gryllotalpidae Saussure, 1870}-
 -{Gulgastruridae }-
 -{Gyrinidae Latreille, 1810}-
 -{Gyropidae }-
 -{Haematomyzidae }-
 -{Haematopinidae Enderlein, 1904}-
 -{Haglidae }-
 -{Halictidae }-
 -{Halictophagidae Perkins, 1905}-
 -{Haliplidae Aubé, 1836}-
 -{Hamophthiriidae Johnson, 1969}-
 -{Hebridae Amyot and Serville, 1843}-
 -{Helicophidae Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Helicopsychidae Ulmer, 1906}-
 -{Heliodinidae }-
 -{Heliozelidae }-
 -{Helophoridae Leach, 1815}-
 -{Heloridae }-
 -{Helotidae Reitter, 1876}-
 -{Helotrephidae Esaki and China, 1927}-
 -{Hemerobiidae Latreille, 1802}-
 -{Hemipsocidae }-
 -{Henicocoridae Woodward, 1968}-
 -{Hepialidae }-
 -{Heptageniidae }-
 -{Hermatobatidae Coutière and Martin, 1901}-
 -{Hesperentomidae Price, 1960}-
 -{Hesperiidae Latreille, 1809}-
 -{Heteroceridae MacLeay, 1825}-
 -{Heterogastridae Stål, 1872}-
 -{Heterogynaidae Nagy, 1969}-
 -{Heterothripidae Bagnall, 1912}-
 -{Hispanocaderidae Golub and Popov, 2012}-
 -{Histeridae Gyllenhal, 1808}-
 -{Hobartiidae Sen Gupta and Crowson, 1966}-
 -{Hodotermitidae Desneux, 1904}-
 -{Hoplopleuridae Ewing, 1929}-
 -{Hyblaeidae }-
 -{Hybophthiridae Ewing, 1929}-
 -{Hybosoridae Erichson, 1847}-
 -{Hydraenidae Mulsant, 1844}-
 -{Hydrobiosidae Ulmer, 1905}-
 -{Hydrochidae Thomson, 1859}-
 -{Hydrometridae Billberg, 1820}-
 -{Hydrophilidae Latreille, 1802}-
 -{Hydropsychidae Curtis, 1835}-
 -{Hydroptilidae Stephens, 1836}-
 -{Hydrosalpingidae Scott in Scholtz & Holm, 1985}-
 -{Hydroscaphidae LeConte, 1874}-
 -{Hygrobiidae Régimbart, 1878}-
 -{Hymenopodidae }-
 -{Hyocephalidae Stål, 1874}-
 -{Hypochthonellidae China and Fennah, 1952}-
 -{Hypogastruridae }-
 -{Ibaliidae Thomson, 1862}-
 -{Ichneumonidae }-
 -{Idiostolidae Scudder, 1962}-
 -{Ignotingidae Zhang et al., 2005}-
 -{Incurvariidae }-
 -{Inocelliidae }-
 -{Isonychiidae }-
 -{Isotogastruridae }-
 -{Isotomidae }-
 -{Issidae Spinola, 1839}-
 -{Ithonidae Newman, 1853}-
 -{Ithyceridae Schönherr, 1826}-
 -{Jacobsoniidae Heller, 1926}-
 -{Japygidae Lubbock, 1873}-
 -{Joppeicidae Reuter, 1910}-
 -{Jurapriidae }-
 -{Jurodidae Ponomarenko, 1985}-
 -{Kalotermitidae Froggart, 1897}-
 -{Kateretidae Erichson in Agassiz, 1846}-
 -{Katiannidae }-
 -{Kermesidae Signoret, 1875}-
 -{Kinnaridae Muir, 1925}-
 -{Kokiriidae McFarlane, 1964}-
 -{Labiduridae Verhoeff, 1902}-
 -{Labiidae Burr, 1909}-
 -{Lachesillidae }-
 -{Lacturidae }-
 -{Laemobothriidae }-
 -{Laemophloeidae Ganglbauer, 1899}-
 -{Lamingtoniidae Sen Gupta and Crowson, 1969}-
 -{Lampyridae Rafinesque, 1815}-
 -{Largidae Amyot and Serville, 1843}-
 -{Lasiocampidae }-
 -{Lathiceridae }-
 -{Latridiidae Erichson, 1842}-
 -{Leiodidae Fleming, 1821}-
 -{Lentulidae }-
 -{Lepiceridae Hinton, 1936}-
 -{Lepidopsocidae }-
 -{Lepidostomatidae Ulmer, 1903}-
 -{Lepidotrichidae Silvestri, 1912}-
 -{Lepismatidae }-
 -{Leptoceridae Leach in Brewster, 1815}-
 -{Leptohyphidae }-
 -{Leptophlebiidae }-
 -{Leptopodidae Brullé, 1836}-
 -{Lestidae }-
 -{Leucospidae Walker, 1834}-
 -{Leuctridae }-
 -{Libellulidae }-
 -{Limacodidae }-
 -{Limnephilidae Kolenati, 1848}-
 -{Limnichidae Erichson, 1846}-
 -{Limnocentropodidae Tsuda, 1942}-
 -{Linognathidae Webb, 1946}-
 -{Liopteridae }-
 -{Liposcelididae }-
 -{Lithidiidae }-
 -{Lophopidae Stål, 1866}-
 -{Lucanidae Latreille, 1804}-
 -{Lutrochidae Kasap and Crowson, 1975}-
 -{Lycaenidae [Leach], 1815}-
 -{Lychnocolacidae Bohart, 1951}-
 -{Lycidae Laporte, 1836}-
 -{Lygaeidae Schilling, 1829}-
 -{Lymexylidae Fleming, 1821}-
 -{Lyonetiidae }-
 -{Maamingidae }-
 -{Machaerotidae Stål, 1866}-
 -{Machilidae }-
 -{Mackenziellidae }-
 -{Macroveliidae McKinstry, 1942}-
 -{Maimetshidae }-
 -{Malcidae Stål, 1865}-
 -{Malgasiidae }-
 -{Mantidae }-
 -{Mantispidae Leach, 1815}-
 -{Mantoididae }-
 -{Mantophasmatidae Zompro, Klass, Kristensen and Adis, 2002}-
 -{Margarodidae Newstead, 1901}-
 -{Mastacideidae }-
 -{Mauroniscidae Majer, 1995}-
 -{Meenoplidae Fieber, 1872}-
 -{Megachilidae }-
 -{Megalodontesidae Konow, 1897}-
 -{Megalopodidae Latreille, 1802}-
 -{Megalopygidae }-
 -{Megalyridae }-
 -{Megapodagrionidae }-
 -{Megaspilidae }-
 -{Meinertellidae Verhoeff, 1910}-
 -{Melandryidae Leach, 1815}-
 -{Melanthripidae Bagnall, 1913}-
 -{Melittidae }-
 -{Meloidae Gyllenhal, 1810}-
 -{Melyridae Leach, 1815}-
 -{Membracidae }-
 -{Mengeidae Pierce, 1908}-
 -{Mengenillidae Hofeneder, 1910}-
 -{Menoponidae }-
 -{Meropeidae }-
 -{Merothripidae Hood, 1914}-
 -{Mesopsocidae }-
 -{Mesoserphidae }-
 -{Mesoveliidae Douglas and Scott, 1867}-
 -{Metaxinidae Kolibác, 2004}-
 -{Metretopodidae }-
 -{Microfalculidae }-
 -{Micromalthidae Barber, 1913}-
 -{Micronectidae Jaczewski, 1924}-
 -{Microphysidae Dohrn, 1859}-
 -{Micropterigidae }-
 -{Microthoraciidae Kim and Ludwig, 1978}-
 -{Mimallonidae }-
 -{Miridae }-
 -{Mogoplistidae }-
 -{Molannidae Wallengren, 1891}-
 -{Monomachidae }-
 -{Monotomidae Laporte, 1840}-
 -{Morabidae }-
 -{Mordellidae Latreille, 1802}-
 -{Murmidiidae Jacquelin du Val, 1858}-
 -{Musapsocidae }-
 -{Mutillidae }-
 -{Mycetaeidae Jacquelin du Val, 1857}-
 -{Mycetophagidae Leach, 1815}-
 -{Mycteridae Blanchard, 1845}-
 -{Mymaridae }-
 -{Mymarommatidae }-
 -{Myopsocidae }-
 -{Myraboliidae Lawrence and Britton, 1991}-
 -{Myrmecolacidae Saunders, 1872}-
 -{Myrmecophilidae }-
 -{Myrmeleontidae Latreille, 1802}-
 -{Nabidae Costa, 1853}-
 -{Nannochoristidae }-
 -{Nanophyidae Gistel, 1856}-
 -{Naucoridae Leach, 1815}-
 -{Neanuridae }-
 -{Neelidae }-
 -{Nemonychidae Bedel, 1882}-
 -{Nemopteridae }-
 -{Nemouridae }-
 -{Neoephemeridae }-
 -{Neolinognathidae Fahrenholz, 1936}-
 -{Neopetaliidae }-
 -{Nepidae Latreille, 1802}-
 -{Nepticulidae }-
 -{Neurostigmatidae }-
 -{Nevrorthidae }-
 -{Nicoletiidae }-
 -{Ninidae Barber, 1956}-
 -{Nitidulidae Latreille, 1802}-
 -{Noctuidae Latreille, 1809}-
 -{Nogodinidae Melichar, 1898}-
 -{Nolidae Bruand, 1846}-
 -{Nosodendridae Erichson, 1846}-
 -{Noteridae C. G. Thomson, 1860}-
 -{Notodontidae Stephens, 1829}-
 -{Notonectidae Latreille, 1802}-
 -{Nymphalidae Rafinesque, 1815}-
 -{Obrieniidae Zherikhin and Gratshev, 1994}-
 -{Ochodaeidae Mulsant and Rey, 1871}-
 -{Ochteridae Kirkaldy, 1906}-
 -{Octostigmatidae Rusek, 1982}-
 -{Odontellidae }-
 -{Odontoceridae Wallengren, 1891}-
 -{Oecanthidae }-
 -{Oeconesidae Tillyard, 1921}-
 -{Oecophoridae }-
 -{Oedemeridae Latreille, 1810}-
 -{Oligoneuriidae }-
 -{Oligotomidae }-
 -{Omalisidae Lacordaire, 1857}-
 -{Omaniidae Cobben, 1970}-
 -{Omethidae LeConte, 1861}-
 -{Ommatidae Sharp and Muir, 1912}-
 -{Ommexechidae }-
 -{Oncobryidae }-
 -{Oncopoduridae }-
 -{Onychiuridae }-
 -{Opostegidae }-
 -{Ormyridae }-
 -{Orsodacnidae Thomson, 1859}-
 -{Ortheziidae Green, 1896}-
 -{Orussidae }-
 -{Osmylidae Leach, 1815}-
 -{Oxycarenidae Stål, 1862}-
 -{Pachygronthidae Stål, 1865}-
 -{Pachytroctidae }-
 -{Pachytullbergiidae }-
 -{Palaeoleptidae Poinar and Buckley, 2009}-
 -{Paleomelittidae }-
 -{Paleotullbergiidae }-
 -{Palingeniidae }-
 -{Pamphagidae }-
 -{Pamphiliidae Cameron, 1890}-
 -{Panorpidae }-
 -{Panorpodidae }-
 -{Papilionidae Latreille, 1802}-
 -{Paragryllidae }-
 -{Parajapygidae Womersley, 1939}-
 -{Paraphrynoveliidae Andersen, 1978}-
 -{Paronellidae }-
 -{Passalidae Leach, 1815}-
 -{Passandridae Erichson, 1845}-
 -{Pecaroecidae Kéler, 1963}-
 -{Pedicinidae Enderlein, 1904}-
 -{Pediculidae Leach, 1817}-
 -{Pelecinidae }-
 -{Peleopodidae }-
 -{Peloridiidae }-
 -{Peltoperlidae }-
 -{Pentatomidae Leach, 1815}-
 -{Peradeniidae }-
 -{Pergidae }-
 -{Perilampidae }-
 -{Perilestidae }-
 -{Perimylopidae St. George, 1939}-
 -{Peripsocidae }-
 -{Perlidae }-
 -{Perlodidae }-
 -{Petaluridae }-
 -{Petrothrincidae Scott in Scholtz & Holm, 1985}-
 -{Phalacridae Leach, 1815}-
 -{Phalangopsidae }-
 -{Phasmatidae }-
 -{Phengodidae LeConte, 1861}-
 -{Philopotamidae Stephens, 1829}-
 -{Philopteridae }-
 -{Philorheithridae Mosely, 1936}-
 -{Philotarsidae }-
 -{Phlaeothripidae Uzel, 1895}-
 -{Phloeostichidae Reitter, 1911}-
 -{Phloiophilidae Kiesenwetter, 1863}-
 -{Phryganeidae Leach, 1815}-
 -{Phryganopsychidae Wiggins, 1959}-
 -{Phycosecidae Crowson, 1952}-
 -{Phylloxeridae }-
 -{Pieridae Swainson, 1820}-
 -{Piesmatidae Amyot and Serville, 1843}-
 -{Pisuliidae Ross, 1967}-
 -{Plastoceridae Crowson, 1972}-
 -{Plataspidae }-
 -{Platygastridae Haliday, 1833}-
 -{Platystictidae }-
 -{Plectrotarsidae Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Pleidae Fieber, 1851}-
 -{Pleocomidae LeConte, 1861}-
 -{Plumariidae }-
 -{Plutellidae }-
 -{Pneumoridae }-
 -{Podabrocephalidae Pic, 1930}-
 -{Podoscirtidae }-
 -{Poduridae }-
 -{Polycentropodidae Ulmer, 1903}-
 -{Polyctenidae Westwood, 1874}-
 -{Polymitarcyidae }-
 -{Polyphagidae }-
 -{Polyplacidae Fahrenholz, 1912}-
 -{Polythoridae }-
 -{Pompilidae }-
 -{Potamanthidae }-
 -{Potamocoridae Usinger, 1941}-
 -{Praeaulacidae }-
 -{Praeichneumonidae }-
 -{Praentomobryidae }-
 -{Priasilphidae Crowson, 1973}-
 -{Prionoceridae Lacordaire, 1857}-
 -{Prionoglarididae }-
 -{Procampodeidae Silvestri, 1948}-
 -{Proctorenyxidae }-
 -{Proctotrupidae }-
 -{Prodoxidae }-
 -{Projapygidae Cook, 1896}-
 -{Prophalangopsidae Saussure, 1878}-
 -{Proscopiidae }-
 -{Prostomidae C. G. Thomson, 1859}-
 -{Protelmidae Jeannel, 1950}-
 -{Protentomidae Ewing, 1936}-
 -{Protentomobryidae }-
 -{Protocucujidae Crowson, 1954}-
 -{Protoneuridae }-
 -{Protoxenidae Pohl, Beutel and Kinzelbach, 2005}-
 -{Protroctopsocidae }-
 -{Psephenidae Lacordaire, 1854}-
 -{Pseudironidae }-
 -{Pseudocaeciliidae }-
 -{Pseudococcidae Heymons, 1915}-
 -{Pseudophasmatidae }-
 -{Pseudostigmatidae }-
 -{Psilopsocidae }-
 -{Psocidae }-
 -{Psoquillidae }-
 -{Psychidae }-
 -{Psychomyiidae Walker, 1852}-
 -{Psyllidae }-
 -{Psyllipsocidae }-
 -{Pterogeniidae Crowson, 1953}-
 -{Pteromalidae }-
 -{Pteronarcyidae }-
 -{Pterophoridae }-
 -{Pteroplistidae }-
 -{Pthiridae Ewing, 1929}-
 -{Ptiliidae Erichson, 1845}-
 -{Ptilodactylidae Laporte, 1836}-
 -{Ptiloneuridae }-
 -{Ptinidae Latreille, 1802}-
 -{Pyralidae }-
 -{Pyrgacrididae }-
 -{Pyrgomorphidae }-
 -{Pyrochroidae Latreille, 1807}-
 -{Pyrrhocoridae Fieber, 1860}-
 -{Pythidae Solier, 1834}-
 -{Raphidiidae }-
 -{Rasnicynipidae }-
 -{Ratemiidae Kim and Ludwig, 1978}-
 -{Raymondionymidae Reitter, 1913}-
 -{Reduviidae Latreille, 1807}-
 -{Rhagophthalmidae Olivier, 1907}-
 -{Rhaphidophoridae }-
 -{Rhinorhipidae Lawrence, 1988}-
 -{Rhinotermitidae Froggart, 1897}-
 -{Rhipiceridae Latreille, 1834}-
 -{Rhopalidae Amyot and Serville, 1843}-
 -{Rhopalosomatidae }-
 -{Rhyacophilidae Stephens, 1836}-
 -{Rhyparochromidae Amyot and Serville, 1843}-
 -{Rhysodidae Laporte, 1840}-
 -{Ricaniidae Amyot and Serville, 1843}-
 -{Ricinidae }-
 -{Riodinidae Grote, 1895}-
 -{Ripiphoridae Gemminger and Harold, 1870}-
 -{Ripipterygidae }-
 -{Romaleidae }-
 -{Roproniidae }-
 -{Rossianidae Gall, 1996}-
 -{Rotoitidae }-
 -{Saldidae Amyot and Serville, 1843}-
 -{Salpingidae Leach, 1815}-
 -{Sapygidae }-
 -{Saturniidae Boisduval, 1837}-
 -{Scarabaeidae Latreille, 1802}-
 -{Scathophagidae }-
 -{Scelionidae Haliday, 1839}-
 -{Schizodactylidae }-
 -{Schizopodidae LeConte, 1859}-
 -{Schizopteridae Reuter, 1891}-
 -{Schreckensteiniidae }-
 -{Scirtidae Fleming, 1821}-
 -{Sclerogibbidae }-
 -{Scolebythidae }-
 -{Scoliidae }-
 -{Scraptiidae Mulsant, 1856}-
 -{Scutelleridae Leach, 1815}-
 -{Scydmaenidae Leach, 1815}-
 -{Sematuridae }-
 -{Sericostomatidae Stephens, 1836}-
 -{Serphitidae }-
 -{Sesiidae }-
 -{Sialidae }-
 -{Sierolomorphidae }-
 -{Signiphoridae }-
 -{Silphidae Latreille, 1806}-
 -{Silvanidae Kirby, 1837}-
 -{Sinentomidae Yin, 1965}-
 -{Siphlonuridae }-
 -{Siricidae }-
 -{Sisyridae Handlirsch, 1908}-
 -{Smicripidae Horn, 1879}-
 -{Sminthuridae }-
 -{Sminthurididae }-
 -{Spercheidae Erichson, 1837}-
 -{Sphaeritidae Shuckard, 1839}-
 -{Sphaeriusidae Erichson, 1845}-
 -{Sphaeropsocidae }-
 -{Sphecidae Latreille, 1802}-
 -{Sphindidae Jacquelin du Val, 1860}-
 -{Sphingidae Latreille, 1802}-
 -{Spinothecidae }-
 -{Staphylinidae Latreille, 1802}-
 -{Stenocephalidae Dallas, 1852}-
 -{Stenopelmatidae Burmeister, 1838}-
 -{Stenopsocidae }-
 -{Stenopsychidae Martynov, 1924}-
 -{Stenotrachelidae C. G. Thomson, 1859}-
 -{Stenotritidae }-
 -{Stephanidae }-
 -{Stigmaphronidae }-
 -{Stratiomyidae Latreille, 1802}-
 -{Sturmiidae }-
 -{Stylopidae Kirby, 1813}-
 -{Synchroidae Lacordaire, 1859}-
 -{Synlestidae }-
 -{Synteliidae Lewis, 1882}-
 -{Tachinidae }-
 -{Taeniopterygidae }-
 -{Tanaoceridae Rehn, 1948}-
 -{Tanaostigmatidae }-
 -{Tanzaniophasmatidae Klass, Picker, Damgaard, van Noort and Tojo, 2003}-
 -{Tasimiidae Riek, 1968}-
 -{Tasmosalpingidae Lawrence and Britton, 1991}-
 -{Telegeusidae Leng, 1920}-
 -{Tenebrionidae Latreille, 1802}-
 -{Tenthredinidae }-
 -{Tephritidae Newman, 1834}-
 -{Teratembiidae }-
 -{Teredidae Seidlitz, 1888}-
 -{Termitaphididae }-
 -{Termitidae Latreille, 1802}-
 -{Termopsidae Holmgren, 1911}-
 -{Tessaratomidae Stål, 1864}-
 -{Tetracampidae }-
 -{Tetratomidae Billberg, 1820}-
 -{Tetrigidae }-
 -{Tettigarctidae Distant, 1905}-
 -{Tettigometridae Germar, 1821}-
 -{Tettigoniidae Krauss, 1902}-
 -{Thanerocleridae Chapin, 1924}-
 -{Thaumastocoridae Kirkaldy, 1908}-
 -{Thericleidae }-
 -{Thripidae Stephens, 1829}-
 -{Throscidae Laporte, 1840}-
 -{Thyreocoridae Amyot and Serville, 1843}-
 -{Thyrididae }-
 -{Timematidae }-
 -{Tineidae }-
 -{Tingidae }-
 -{Tiphiidae }-
 -{Tischeriidae }-
 -{Tomoceridae }-
 -{Torridincolidae Steffan, 1964}-
 -{Tortricidae }-
 -{Torymidae }-
 -{Trachelostenidae Lacordaire, 1859}-
 -{Trachypachidae C. G. Thomson, 1857}-
 -{Trichodectidae }-
 -{Trichogrammatidae }-
 -{Trichopsocidae }-
 -{Tricorythidae }-
 -{Trictenotomidae Blanchard, 1845}-
 -{Tridactylidae }-
 -{Trigonalidae }-
 -{Trigonidiidae }-
 -{Trigonopterygidae }-
 -{Trimenoponidae }-
 -{Tristiridae }-
 -{Troctopsocidae }-
 -{Trogidae MacLeay, 1819}-
 -{Trogiidae }-
 -{Trogossitidae Latreille, 1802}-
 -{Tropiduchidae Stål, 1866}-
 -{Tullbergiidae }-
 -{Uenoidae Iwata, 1927}-
 -{Ulodidae Pascoe, 1869}-
 -{Ulyanidae Zherikhin, 1993}-
 -{Uraniidae }-
 -{Urodidae }-
 -{Vanhorniidae }-
 -{Veliidae Amyot and Serville, 1843}-
 -{Velocipedidae Bergroth, 1891}-
 -{Vespidae }-
 -{Xenidae Saunders, 1872}-
 -{Xiphocentronidae Ross, 1949}-
 -{Xiphydriidae }-
 -{Xyelidae }-
 -{Xyloryctidae }-
 -{Xyronotidae }-
 -{Yponomeutidae }-
 -{Ypsolophidae }-
 -{Zopheridae Solier, 1834}-
 -{Zorotypidae Silvestri, 1913}-
 -{Zygaenidae }-

Референце

Спољашње везе 

 Tree of Life Project  - Hexapoda
 
 
 

Зглавкари